

Localidades

Mount Olive (Alabama)
Mount Olive (Carolina do Norte)
Mount Olive (Illinois)
Mount Olive (Mississippi)

Ou ainda:
Mount Oliver

Desambiguações de topônimos